Ле́хтеря () — финская фамилия. Известные носители:

 Лехтеря, Йори (род. 1987) — финский хоккеист.
 Лехтеря, Теро (род. 1972) — финский хоккеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1994 года.